René Kieffer peut faire référence à plusieurs personnes :

 René Kieffer (1876-1963), un relieur, éditeur et libraire français
 René Kieffer (1880-1945), un industriel français et maire de Dinard
  (1930-2013), professeur dans des universités